Disocijacija (latinski disassociare "odvojiti, rastaviti") može značiti:
Disocijacija u kemiji znači izazvan ili samostalan proces raspadanja molekule na sastavne dijelove (ione);
Disocijacija (fizika) u fizici označava raspadanje molekula pod utjecajem topline, svjetla ili upotrebom neke sile;
Disocijativni poremećaji osobnosti u psihologiji je djelomičan ili potpuni gubitak sjećanja, svijesti o osobnosti ili kontrole tjelesnih pokreta;
Disocijacija (sociologija) razdvajanje pojedinih skupina ili društvenih slojeva prema prihvaćanju ili odbijanju određenih vrijednosti ili normi;
Disocijacija (ples) u tangu odvajanje gornjih ili donjih dijelova tijela plesača pri izvođenju određenih figura
Disocijacija (psihologija)